Freak – album grupy Armia
 Freak – singel grupy LFO
 Freak – singel duetu Lexy & K-Paul
 Freak – singel Estelle
Freak - singel zespołu Silverchair